Beregowoje (kyrillisch Береговое) ist der Name folgender Orte in Russland:

in der Oblast Kaliningrad:
 Beregowoje, Siedlung im Stadtkreis Laduschkin (Patersort)
 Beregowoje (Kaliningrad, Baltijsk), Siedlung im Rajon Baltijsk (Tenkitten)
 Beregowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk (Nowischken/Brämerhusen)
 Beregowoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk (Eisseln)

Sonstige:
 Beregowoje (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Beregowoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Beregowoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Beregowoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin